Hunted (dt.: „gejagt“) ist Originaltitel von
 Hunted – Blutiges Geld, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2020
 Hunted – Vertraue niemandem britische TV-Serie
 Ein Kind war Zeuge, britischer Spielfilm (1952) 
 Ninjago: Im Land der Drachen, neunte Staffel der computeranimierten Fernsehserie Ninjago: Meister des Spinjitzu

Siehe auch
The Hunted 
Hunter Hunted